Наумцев, Владимир Михайлович — советский, украинский артист театра и кино. Заслуженный артист Украины.
 Наумцев, Наум Григорьевич (1913—2000) — советский футболист, отец Юрия Наумцева
 Наумцев, Юрий Наумович (1937—1993) — советский баскетболист и киноактёр, сын Наума Наумцева

Примечания